Les Anteosaurinae (antéosaurinés en français) forment une sous-famille éteinte de grands thérapsides  dinocéphales carnivores qui ont vécu durant une partie du Permien moyen, au Wordien et au Capitanien, soit il y a environ entre  à  millions d'années, en Russie, Chine et Afrique du Sud. 

L'autre sous-famille rattachée aux Anteosauridae est celle des Syodontinae.

Description 

Les antéosaurinés sont les plus grands prédateurs du Permien, bien plus grands que les gorgonopsiens. Les genres Anteosaurus et Titanophoneus devaient atteindre jusqu'à  de long dont environ  pour leur crâne.

Ils sont caractérisés par une mandibule longue et robuste qui présente sur la partie arrière de l'os angulaire une proéminence sur laquelle venaient se fixer des muscles puissants. Les mâchoires portent des incisives pointues et des canines développées et très longues, recourbées vers l'arrière.

Classification 
Les études phylogénétiques menées en 2010 par C. F. Kammerer, et en 2011 par J. C. Cisneros , ont conduit au cladogramme suivant :

Notes et références

Références

Voir aussi

Annexes 

Sous-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Thérapside préhistorique (nom scientifique)
Synapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1954